Komodo est une île d'Indonésie ;
 Komodo est un kecamatan d'Indonésie ;
 Le komodo est une langue malayo-polynésienne parlée sur l'île de Komodo ;
 Dragon de Komodo, plus grand lézard actuel ;
 Parc national de Komodo ;
 Komodo, film australo-américain réalisé par Michael Lantieri en 1999 ;
 Komodo est un IDE développé par ActiveState ;
 Komodo est un personnage de fiction, une super-héroïne de l'Univers Marvel ;
 Komodo est un personnage de fiction dans le comic book Nocturnals ;
 Komodo est une chanson écrite par Mauro Picotto ;
 Komodo, programme d'échecs.
 Komodo, est une cryptomonnaie.